Cryphonectriaceae är en familj av svampar. Cryphonectriaceae ingår i ordningen Diaporthales, klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Cryphonectriaceae